Karhonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karhonsaari (ö, lat 62,94, long 27,76), Norra Savolax, Kuopio, 
 Karhonsaari (ö, lat 62,73, long 27,71), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar